Bubon tortuosus är en flockblommig växtart som beskrevs av René Louiche Desfontaines. Bubon tortuosus ingår i släktet Bubon och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
tortuosus